Алесса́ндро Ниво́ла (; 28 июня 1972 года, Бостон, Массачусетс) — американский актёр театра, кино и телевидения.

Биография 
Алессандро родился в Бостоне, штат Массачусетс, 28 июня 1972 года. Отец будущего актёра — известный политолог Пьетро Сальваторе Нивола, дед — скульптор . Кроме итальянских у Алессандро имеются немецкие и еврейские корни.

Нивола окончил академию Филипс в Эксетере и имеет диплом Йельского университета.

Карьера 
Не успев окончить университет, Алессандро уже дебютировал на театральной сцене.

После колледжа Нивола начал карьеру на Бродвее, играя роль юного любовника героини Хелен Миррен в спектакле «Месяц в деревне» (1995). В 1996 Сандро появился в мини-сериале NBC по мотивам книги Даниэлы Стил «Кольцо». В этом же году Нивола получил роль в нашумевшем боевике «Без лица», где он сыграл шизофреничного параноика, младшего брата персонажа Николаса Кейджа.

В 2002 году Алессандро Нивола был выбран лицом фирмы GAP

Карьера Ниволы в кино развивалась постепенно, без резких взлётов и падений. Несмотря на ряд интересных и заметных киноработ, настоящую популярность ему принёс образ скандального футболиста Гэвина Харриса в спортивной драме «Гол!» (2005) и его продолжении. В 2007 актёр сыграл одну из главных ролей в мини-сериале , номинированном на Золотой глобус в категории Лучший мини-сериал или фильм на ТВ. В 2008 году Алессандро снялся в роли доктора Пола Фолкнера в фильме ужасов «Глаз» (ремейке одноимённого гонконгского фильма), где его партнершей стала Джессика Альба. В 2009 сыграл в нашумевшей и успешной биографической драме Анн Фонтен о жизни Коко Шанель с участием Одри Тоту.

В последнее время почти каждый год стабильно выходит 1-2 фильма с участием актёра.

Личная жизнь 
С 3 января 2003 года женат на известной британской актрисе Эмили Мортимер. У пары двое детей (сын и дочь).

Фильмография

Награды и номинации 
2002 — номинация на премию Независимый дух (Лучшая мужская роль второго плана) — «Лорел Каньон»

Примечания

Ссылки 
 Alessandro Nivola Biography 
 Alessandro Nivola
 Алессандро Нивола — Magneto
 Capel In

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Выпускники Академии Филлипса в Эксетере
Выпускники Йельского университета
Киноактёры США
Лауреаты Премии британского независимого кино лучшему актёру второго плана